Der Begriff Chinesischer Garten steht:
 allgemein für die Gartenkunst in China
 nach diesen Grundlagen erstellte Gärten außerhalb Chinas, zum Beispiel:  
 Garten des wiedergewonnenen Mondes in Berlin
 Der Chinesische Garten in Bochum
 Der Garten des Himmlischen Friedens in Frankfurt
 Der Garten der vielen Ansichten in Mannheim
 Garten von Duft und Pracht in München
 Chinese Garden in Singapur
 Qingyin-Garten in Stuttgart
 Dr. Sun Yat-Sen Classical Chinese Garden in Vancouver, Kanada
 Chinagarten Zürich